Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

142e régiment d'infanterie
142e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires